Se denomina director general a la persona investida de máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa en una empresa, organización o institución.

El director general puede contar con una serie de directores para cada una de las responsabilidades de la compañía, por ejemplo, director de operaciones, director de crédito, director de información, etc.

Véase también 
 Director
 Director financiero
 Gerente general
 Presidente
 Secretario general

Puestos en una empresa
Funcionarios administrativos